Rallye Saaremaa (estonsky Saaremaa Ralli) je automobilová soutěž, která se koná na estonském ostrově Saaremaa.

Seznam vítězů

Reference

Externí odkazy 
 

Rallyové soutěže
Sportovní události v Estonsku
Saaremaa
Sportovní události založené roku 1974